Desa Kutayasa kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kutayasa (administrativ by i Indonesien, lat -7,43, long 109,61), Jawa Tengah, 
 Desa Kutayasa (administrativ by i Indonesien, lat -7,39, long 109,75), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar